Die Klass A 1950 war die zwölfte Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 16. April und endete am 8. November 1950.

19 Mannschaften traten in dieser Saison an. ZDKA Moskau gewann mit drei Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Dynamo Moskau zum vierten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft. Die letzten sechs Teams stiegen ab.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || RUS
 || GEO
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || GEO
 || RUS
 || UKR
 || LVA
 || UKR
 || ARM
 || RUS
 || UKR
 || BLR
 || RUS
 || AZE

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1950 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1950 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1950
1950